Bitterfeld ist der Name folgender Orte, bzw. Ortsteile:

 Bitterfeld, Ortsteil der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
 Bitterfeld, deutsche Bezeichnung (1939–1945) von Gorzkie Pole, Gemeinde Pobiedziska (Pudewitz), Woiwodschaft Großpolen